

Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une rue, un passage ou une place des Abbesses. L'odonyme fait référence aux supérieures religieuses des abbayes de moniales qui avaient une grande autorité dans leur monastère. Une abbesse était équivalente à un abbé.

en  
 Rue des Abbesses à Bruxelles ;

en  
 Avenue des Abbesses, à Chelles ;
 Quartier des Abbesses, à Chelles ;
 Rue des Abbesses, à Crécy-la-Chapelle ;
 Rue des Abbesses, à Paris ;
 Passage des Abbesses, à Paris ;
 Place des Abbesses, à Paris.

Abbesses Rue